Federico de Sajonia-Altemburgo (Hildburghausen, 29 de abril de 1763 - Hummelshain, 29 de septiembre de 1834) fue desde 1780 duque de Sajonia-Hildburghausen y desde 1826 duque de Sajonia-Altemburgo.

Biografía

Primeros años 
Federico era el tercer hijo pero el único hijo varón del duque Ernesto Federico III de Sajonia-Hildburghausen (1727-1780) de su tercera esposa, la princesa Ernestina Augusta de Sajonia-Weimar Eisenach (1740-1786). Su padrino fue, entre otros príncipes, el rey Federico V de Dinamarca.

El príncipe fue educado primero por el clérigo de la ciudad, Ulrich Röder, que lo envió en 1778 a la corte de Gotha para completar su formación con los consejeros privados de Lichtenstein y von der Becke.

Federico fue a Viena en 1779 y estando allí fue introducido en la corte por su tío abuelo, el príncipe José Federico de Sajonia-Hildburghausen, quien desde 1785 era mariscal de campo del ejército imperial. Federico le sucedió en el mando del Regimiento de Infantería Nº 41.

El duque comenzó su mandato bajo la tutela del príncipe José Federico, que duró hasta 1787. Su tío abuelo tenía influencia significativa en Federico y por su mediación se casó el 3 de septiembre de 1785 en Hildburghausen con Carlota Georgina (1769-1818), hija del duque Carlos II de Mecklemburgo-Strelitz y hermana de la futura reina Luisa de Prusia. Su esposa era intelectualmente superior a él y pronto la trató fría e indiferentemente.

Duque de Sajonia-Hildburghausen 

Al morir José Federico el 4 de enero de 1787, Federico asumió el gobierno. Uno de sus primeros actos se decidió en la Conferencia de Rodach, al aprobarse una unión aduanera entre él, Jorge I de Sajonia-Meiningen y el duque Francisco de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, lo que permitió el libre comercio entre los países. Después se llevaron a cabo reformas en el gremio de los pobres y la policía, la construcción de carreteras y la medicina. Mejoró el sistema escolar y fundó en 1795 por Luis Nonne en Hildburghausen un seminario de enseñanza, y en 1812 la escuela ilustre y una escuela industrial para los pobres.

Después de la declaración de guerra de Prusia y Austria a Francia en 1791, Federico dispuso un contingente de tropas, que ocupó la fortaleza de Ehrenbreitstein. Hasta 1806 estuvo sujeto a las limitaciones de la Comisión de débito imperial, y el ducado de Sajonia-Hildburghausen fue puesto bajo administración judicial debido a la política financiera lamentable de su padre en 1769. Por lo tanto Federico recibió de los ingresos del país sólo una lista civil reducida.

Descendencia 
De su matrimonio con Carlota tuvo 12 hijos:
 Federico (1786-1786).
 Carlota (1787-1847) ∞ en 1805 con el duque Pablo de Wurtemberg (1785-1852).
 Augusta (1788-1788)
 José (1789-1868), duque de Sajonia-Altemburgo ∞ en 1817 con la duquesa Amelia de Wurtemberg (1799-1848).
 Federica (1791-1791).
 Teresa (1792-1854) ∞ en 1810 con el rey Luis I de Baviera (1786-1868).
 Luisa (1794-1825) ∞ en 1813 con el duque Guillermo de Nassau (1792-1839).
 Francisco (1795-1800).
 Jorge (1796-1853), duque de Sajonia-Altemburgo ∞ en 1825 con la duquesa María Luisa de Mecklemburgo-Schwerin (1803-1862).
 Federico (1801-1870).
 Maximiliano (1803-1803).
 Eduardo (1804-1852) ∞ en primeras nupcias en 1835 con la princesa Amelia de Hohenzollern-Sigmaringen (1815-1841) y ∞ en segundo lugar en 1842 con la princesa Luisa de Reuss-Greiz (1822-1875).

Distinciones honoríficas 
  Soberano Gran Maestre de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia (Ducados sajones).

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Heinrich Ferdinand Schoeppl: Die Herzoge von Sachsen-Altenburg. Bozen 1917, Neudruck Altemburgo 1992.
 August Beck: Friedrich I. (Herzog von Sachsen-Hildburghausen). En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol. 8, Duncker & Humblot, Leipzig 1878, p. 1 f.
 Rudolf Armin Human: Chronik der Stadt Hildburghausen. Hildburghausen 1886.

Enlaces externos 

Nacidos en Hildburghausen
Duques de Sajonia-Hildburghausen
Duques de Sajonia del siglo XVIII
Duques de Sajonia del siglo XIX
Duques de Sajonia-Altemburgo
Casa de Sajonia-Hildburghausen
Grandes maestres de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico